Cserdakli, városi jellegű település Oroszországban, az Uljanovszki terület Cserdakli járásának székhelye
 Cserdakli, Kremenyivka (ukránul: Кременівка) falu régebbi elnevezése Ukrajnában, a Donecki terület Volodarszkei járásában